Bertko ist der Nachname von:

 Gerd Bertko (1955–2009), deutscher Eiskunstlauf-Funktionär
 Kathleen Bertko (* 1983), US-amerikanische Ruderin